O Campeonato Tocantinense de Futebol de 1994 foi a 2º edição do torneio profissional de futebol do estado de Tocantins. Contou com os mesmos oito clubes da edição anterior, assim como sua precedente, esta edição não contou com rebaixamento, além disso o artilheiro foi o mesmo - Gil, que trocou o Tocantinópolis pelo União Araguainense.

Fórmula 
 Primeira Fase: Dois quadrangulares onde ocorre a disputa todos contra todos em dois turnos e os dois melhores se classificam para a segunda fase.
 Segunda Fase: Dois grupos de dois clubes, porém, os clubes enfrentam, além do adversário do próprio grupo, também os adversários do grupo oposto. O campeão de cada grupo afirma vaga nas finais.
 Finais: Os dois melhores dos grupos anteriores se enfrentam em dois jogos, sendo o segundo jogo - e último do campeonato - tendo o mando de campo do melhor retrospecto nas fases anteriores.

Participantes

Primeira Fase

Grupo A

Grupo B 

|}

Segunda Fase

Grupo A

Grupo B 

|}

Finais

Premiação  

1994